Cerkev sv. Andreja, Sveti Andrej, je lahko:

 Cerkev sv. Andreja, Sveti Andrej (Občina Moravče)
 Cerkev sv. Andreja, Sveti Andrej (Občina Škofja Loka)